Edrei, Adraa – starożytna miejscowość w Baszanie utożsamiana z syryjską Darą.
 Edrei, Adraa – niezidentyfikowana miejscowość starożytna, należąca do terytorium Naftalego.

Zobacz też 
 Bitwa pod Edrei